Alan Hale peut désigner :
 Alan Hale (1892-1950), un acteur américain ;
 Alan Hale Jr. (1921-1990), aussi un acteur américain ;
 Alan Hale (1958-), un astronome américain.